Мастерс 1996 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1996 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 4 по 11 февраля 1996 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 10:5. Для Хендри победа на этом турнире стала шестой в карьере.

На Мастерс 1996 впервые за несколько лет произошли значительные изменения в формате проведения турнира.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 125 000
 Высший брейк: £ 10 000

Высший брейк 

 144 — Стивен Хендри (1/8 финала)

Результаты

Уайлд-кард раунд 

 Мэттью Стивенс 5:3 Терри Гриффитс  
 Энди Хикс 5:2 Дэвид Ро

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1996, стал Мэттью Стивенс. В финале он выиграл у Пола Макфилипса со счётом 9:3.

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Мастерс (снукер)
1996 год в снукере